XXIX турнир на Кубок России по волейболу памяти Константина Кузьмича Ревы проходил с 7 сентября по 26 декабря 2021 года. В розыгрыше принимали участие 14 команд российской Суперлиги и белорусский «Шахтёр» (Солигорск).

Обладателем Кубка России в десятый раз в истории стал казанский «Зенит».

Предварительный этап 
Матчи предварительного этапа прошли с 7 по 26 сентября в трёх зонах, сформированных по географическому принципу. В полуфинальный этап вышли по четыре команды из каждой группы, причём команды, имевшие в составе трёх и более игроков сборной России, участвовавших в Олимпийских играх и чемпионате Европы («Динамо» Москва, «Зенит» Санкт-Петербург и «Зенит» Казань), выходили в полуфинал независимо от результата.

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Полуфинальный этап 
В играх полуфинального этапа не участвовал петербургский «Зенит», получивший право принять «Финал четырёх». Остальные 12 команд распределены на 3 квартета «змейкой» на основании их положения в чемпионате России-2020/21. В финальный этап вышли победители групп.

Группа A (Москва)

Группа Б (Новосибирск)

Группа В (Казань)

Финальный этап в Санкт-Петербурге 
Жеребьёвка полуфинальных пар состоялась 30 ноября.

Полуфиналы 
25 декабря

Финал

Индивидуальные призы 
 MVP — Максим Михайлов («Зенит» Кз)
 Лучший связующий — Павел Панков («Динамо»)
 Лучший нападающий — Максим Михайлов («Зенит» Кз)
 Лучший блокирующий — Александр Волков («Зенит» Кз)
 Лучший либеро — Лаури Керминен («Динамо»)

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2021/2022

Примечания

Ссылки 
 Положение о Кубке России по волейболу 2020 года среди мужских команд памяти Константина Ревы
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола

2021 год в волейболе